4 miejscowości w Polsce: 
 Pamięcin – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Górzyca 
 Pamięcin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów
 Pamięcin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Recz
 Pamięcin – nieoficjalna część wsi Walentynów, w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Krzczonów